Csehország
Staňkov, település a Domažlicei járásban
Staňkov, település a Jindřichův Hradec-i járásban